Aussteller ist die Bezeichnungs für

 Den Aussteller eines Wechsels oder Urkunde
 Aussteller (Messe), ein Anbieter auf einer Messe